«Познание плоти» () — кинофильм режиссёра Майка Николса.

Сюжет 

В фильме рассказывается о двадцатилетнем периоде жизни двух молодых американцев —  и , начиная с их студенческих лет. В 1940-х годах во время обучения в колледже они жили в одной комнате общежития. Начало личной жизни у Джонатана и Сэнди тоже получилось общим — они делили на двоих одну блондинку.

В ролях

Награды и номинации

Награды 
 1971 год — премия «Золотой глобус» «Лучшая женская роль второго плана» — Энн-Маргрет за роль Бобби.

Номинации 
 1971 год — номинация на премию «Оскар» «Лучшая женская роль второго плана» — Энн-Маргрет за роль Бобби.
 1971 год — номинация на премию «Золотой глобус» «Лучшая мужская роль (драма)» — Джек Николсон — за роль Джонатана.
 1971 год — номинация на премию «Золотой глобус» «Лучшая мужская роль второго плана» — Арт Гарфанкел за роль Сэнди.

Фильмы-драмы США
Фильмы США 1971 года
Фильмы на английском языке
Фильмы по сценариям Джулса Файффера